Э́нглер () — фамилия.

Известные носители:

 Энглер, Адольф (1844—1930) — немецкий ботаник второй половины XIX века
 Энглер, Генри (род. 1946) — уругвайский левый политический деятель, нейробиолог и член руководства Тупамарос
 Энглер, Джон Мэтиас (род. 1948) — американский политический деятель.
 Энглер, Карл Освальд Виктор (1842—1925) — немецкий химик-органик, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Энглер, Клэр (род. 2001) — американская актриса.
 Энглер, Франсуа (род. 1932) — бельгийский физик-теоретик.

См. также 
 Градус Энглера